Els articulats (Articulata) són un grup taxonòmic clàssic de rang superior que agrupa els embrancaments Annelida i Arthropoda. Va ser proposat per Cuvier (1812) i va ser acceptat sense problemes durant gairebé 200 anys. Les anàlisis cladístiques modernes han arribat, no obstant això, a conclusions contradictòries. Alguns, com Nielsen et. al, han corroborat l'existència del clade Articulata; de manera esquemàtica:

Però cada vegada més estudis, tant morfològics (Eernise et al), com moleculars (Giribet & Ribera) i de dades combinades (Zrzavý et al) estan arribant a la conclusió que anèl·lids i artròpodes no estan directament relacionats. La presència de metamerització en anèl·lids i artròpodes hauria de considerar-se, doncs, com una convergència evolutiva. Per contra, aquests estudis proposen el clade Ecdysozoa en el qual els artròpodes mostren estretes relacions filogenètiques amb grups pseudocelomats, com els nematodes, nematomorfs, priapúlids i cinorincs, per la presència compartida d'una cutícula quitinosa i un procés de muda (ècdisis) d'aquesta. Els anèl·lids estarien emparentats amb grups que, com ells, també posseïxen larves trocoforianes (clade Trochozoa), com els mol·luscs, sipuncúlids, pogonòfors, equiürs i entoproctes. De forma esquemàtica, la hipòtesi alternativa als Articulata seria:

Referències 

Protòstoms
Antics tàxons parafilètics